Грабер — фамилия. 

Известные носители:

 Грабер, Джованни (род. 1939) — итальянский саночник, чемпион мира.
 Грабер, Крэйг — американский бас-гитарист
 Грабер, Пьер (1908—2003) — швейцарский политик, президент.
 Грабер, Ричард (род. 1956) — американский адвокат, политик-республиканец и дипломат.
 Грабер, Фейт (1844—1892) — австрийский зоолог.
 Грабер, Юлия (род. 1996) — австрийская теннисистка.